De Grand Prix-wegrace van Valencia 2004 was de zestiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 31 oktober 2004 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc
Hiroshi Aoyama werd gediskwalificeerd omdat zijn motor na de technische keuring een halve kilogram te licht bleek te zijn.

125 cc

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Valencia